Dickinson kan verwijzen naar:

Plaatsen in de Verenigde Staten
Port Dickinson (New York)
Dickinson (North Dakota)
Dickinson (Texas)

Anders
 Emily Dickinson, een Amerikaanse dichteres
 Dickinson (inslagkrater), een inslagkrater op Venus, genoemd naar Emily
Dickinson (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019